Алекса́ндр Иса́акович Ники́форов (а, Санкт-Петербург, Российская империя — 21 апреля 1942 года, Ленинград, СССР) — российский и советский филолог, этнограф, фольклорист и педагог. Профессор Ленинградского педагогического института (1936).

Биография 
Александр Никифоров родился в 1893 году в Санкт-Петербурге. В 1917 году окончил Петроградский университет. С 1919 года вёл практические занятия по литературоведению в Казанском высшем педагогическом институте, в 1930—1936 годах преподавал в Ленинградской промакадемии. В 1922—1930 годах вёл научную работу в сотрудничестве с НИИ сравнительного изучения литературы и языков Запада и Востока при ленинградском университете, Толстовским музеем, Институтом истории искусств и Институтом речевой культуры. В 1936 году стал профессором Ленинградского педагогического института, где вёл курсы фольклора, древнерусской литературы и палеографии.

Записывал сказки по «стационарному методу сплошной записи», заселяясь в деревню и записывая рассказы тех, кто знает сказки. Одновременно с Владимиром Проппом, или чуть раньше, и независимо от него пришёл к мысли о том, что необходимо изучать морфологическую структуру сказки. С 1920 года книги Никифорова стали издаваться. За свою жизнь сделал множество записей фольклора, которые были частично опубликованы в 1961 году в книге «Северно-русские сказки в записях А. И. Никифорова». Является автором статей «К вопросу о морфологическом изучении народной сказки» 1928 года и «Сказка, её бытование и носители» 1930 года, а также трудов по западно-европейскому фольклору, текстологии, палеографии и другим темам. Издал записи Александра Гильфердинга. В книге «Этнография в школе», вышедшей в 1926 году, а также ряде отдельных статей в педагогических изданиях, с опорой на высказывавшиеся в XIX—XX веках идеи о возможности соединения обучения родному языку с наблюдениями над живой речью, выдвинул идею этнографического метода в педагогике, сближающего научные знания с жизненными впечатлениями и народными представлениями, что должно служить творческому отношению учащихся к окружающему миру, развивать наблюдательность и культуру мышления.

Погиб в 1942 году в Ленинграде во время блокады.

Основные публикации 

 Музей и рукопись. Казань, 1920.
 Русские повести, легенды и поверья о картофеле//Известия Общества истории, археологии и этнографии при Казанском университете. 1922. Вып. 2, т. 1.
 Апокриф о Макарии Римском в славяно-русской письменности//Известия Общества истории, археологии и этнографии при Казанском университете. 1922. Вып. 2, т. 2.
 К во­про­су о мор­фо­ло­ги­че­ском изу­че­нии на­род­ной сказ­ки//Сборник отдела русского языка и словесности АН СССР, Т. CI, № 3, 1928.
 Народная детская сказка драматического жанра. Л., 1928.
 Сказ­ка, её бы­то­ва­ние и но­си­те­ли. Л., 1930.
 Важнейшие стилевые линии в тексте северной русской сказки. Прага, 1934.
 Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. Подг. изд. и предисл. В. Я. Проппа. M.; Л., 1961.
 Сказка и сказочник / А. И. Никифоров; сост., вступ. ст. Е. А. Костюхин. Москва: Фонд поддержки экономического развития стран СНГ, 2008.
 Победитель змея. Из северно-русских сказок: 15 сказок в записи А. И. Никифорова / А. И. Никифоров; авт. предисл. А. В. Козьмин. Москва: Фонд поддержки экономического развития стран СНГ, 2008.
 Русские заветные сказки /А. Н. Афанасьев; Статьи А. И. Никифорова, Ф. С. Капицы. Москва: Ирбис, 1991.

Примечания

Литература 
 Азбелев С. Н. Никифоров, Александр Исаакович // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская энциклопедия, 1962—1978. Т. 9.

Филологи СССР
Этнографы СССР
Фольклористы СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Жертвы блокады Ленинграда